Фінал Кубка Футбольної ліги 2013 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2012–2013, 53-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 24 лютого 2013 року на стадіоні «Вемблі», зіграли англійський «Бредфорд Сіті» та валлійський «Свонсі Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Джерела 

2013
2013 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
2013 в англійському спорті